

Geografia 
 Slovacchia
 Horňa – comune nella regione di Košice
 Horná Krupá – comune nella regione di Trnava 
 Horná Mariková – comune nella regione di Trenčín
 Horná Potôň – comune nella regione di Trnava
 Horná Seč – comune nella regione di Nitra
 Horná Streda – comune nella regione di Trenčín
 Horná Štubňa – comune nella regione di Žilina

Musica 
 Horna – gruppo black metal finlandese nato nel 1993

Persone 
 Annett Horna – ex atleta tedesca specialista negli 800 e 1500 metri
 Luis Horna – ex tennista peruviano

Pagine correlate 
 Horná Lehota
 Horná Ves